Dirk Baert – ciclista su strada e pistard belga
 Georges Baert – cestista belga
 Jean-Pierre Baert – ex ciclista su strada belga